Фалькенхайн:

 Фалькенхайн () — комуна в  Німеччині.
 Еріх фон Фалькенгайн (; 1861–1922) — німецький військовий діяч.